Bartolomeo D'Albertis – imprenditore italiano
 Carlo Alberto D'Albertis – velista italiano
 Enrico Alberto d'Albertis – navigatore, scrittore, etnologo e filantropo italiano
 Luigi Maria d'Albertis – esploratore, naturalista, botanico e filantropo italiano

Pagine correlate 
De Albertis